Fabinho (portugiesisch kleiner Fábio) ist der Künstlername folgender Personen:
 Fabinho (* 1965), brasilianischer Fußballspieler, siehe Fábio Ribeiro 
 Fabinho (Fußballspieler, 1975) (Fábio de Souza; * 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Fabinho (Fußballspieler, 1982) (Fábio de Matos Pereira; * 1982), brasilianischer Fußballspieler 
 Fabinho (Fußballspieler, 1983) (Fábio Souza dos Santos; * 1983), brasilianischer Fußballspieler 
 Fabinho (Fußballspieler, 1984) (Fábio Augusto Machado; * 1984), brasilianischer Fußballspieler 
 Fabinho (Fußballspieler, 1985) (Fábio Alves Macedo; * 1985) brasilianischer Fußballspieler 
 Fabinho (Fußballspieler, 1986) (Fábio Gonçalves; * 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Fabinho (Fußballspieler, 1991) (Fabio Ayres; * 1991), brasilianischer Fußballspieler 
 Fabinho (Fábio Henrique Tavares; * 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Fabinho (Fußballspieler, 1994) (Fábio Miguel Jesus Carvalho; * 1994), portugiesischer Fußballspieler